

Film 
 The Breaking Point (1924), een Amerikaanse film van Herbert Brenon
 The Breaking Point (1950), een Amerikaanse film van Michael Curtiz
 The Breaking Point (1961), een Britse misdaadfilm van Lance Comfort
 Breaking Point (1975), een Zweedse horrorfilm van Bo Arne Vibenius
 Breaking Point (1976), een Amerikaanse film van Bob Clark
 Breaking Point (film, 2009), een Amerikaanse actiefilm met Tom Berenger

Muziek 
 Breaking Point (band), een Amerikaanse alternatieve-rockband
 Breaking Point!, een album van Fredie Hubbard, in 1964
 "Breaking Point", een single van Keri Hilson, in 2010
 "Breaking Point", een single van Parkway Drive

Televisie

Series 
 Breaking Point (televisieserie, 1963), een Amerikaanse medisch drama televisieserie
 Breaking Point (televisieserie, 2010), een realiteit/documentaire serie van Discovery Channel Canada
 Breaking Pointe, een Amerikaanse realitysoap, in 2012

Afleveringen en evenementen 
 "Breaking Point" (Alias)
 "The Breaking Point" (Band of Brothers)
 "Breaking Point" (The Outer Limits)
 UFC 81: Breaking Point, een pay-per-viewevenement, in 2008
 WWE Breaking Point, een pay-per-viewevenement van WWE, in 2009